Buky (ukrainisch ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Buky, Siedlung städtischen Typs in der Oblast Tscherkassy, Rajon Mankiwka

 Buky (Skwyra), Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Skwyra
 Buky (Schytomyr), Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Schytomyr
 Buky (Malyn), Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Malyn